Орту́й — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр сельского поселения «Ортуй». Место рождения Пятого Ганжарвын Гэгээна.

География 
Расположено на юго-востоке района, на левом берегу Онона, в пади Ортуй (Орта), в 80 км к юго востоку от административного центра района — посёлка Могойтуй.

Население

Экономика 
 колхоз «Улан-Одон»

Социально значимые объекты 
 средняя школа, детский сад, Дом культуры, больница.

Достопримечательности 
 Ступа Ганжарвын Гэгээну-V.
 Краеведческий «Музей села Ортуй». Основатель музея — учитель бурятского языка Долгор-Ханда Абидуевна Рабданова, заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения.
 Сопка «Мануухай».
 Сопка «Тэнхэхын обоо».
 «Тогоон Хонхор» — углубление, место падения метеорита. По поверьям, выброшенная грудь Бальжин-Хатан, которую она отрезала у себя убегая от преследователей.
 Местность «Самииха».

Известные уроженцы 
Даша-Дондог Жалсараев (1927-1973) — Заслуженный артист Бурятской АССР (1967), композитор, поэт-песенник, актёр, режиссёр.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Могойтуйского района